Het ATP-toernooi van Quito 2015 (met de officiële naam Ecuador Open Quito 2015) werd van 2 tot en met 8 februari 2015 gespeeld in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Club Jacarandá.

Het enkelspel werd gewonnen door Víctor Estrella Burgos. Hij won de finale van Feliciano López met 6-2, 6-7(5) en 7-6(5). Het dubbelspel werd gewonnen door Gero Kretschmer en Alexander Satschko. Zij versloegen in de finale Víctor Estrella Burgos en João Souza met 7-5 en 7-6(3).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Quito
ATP-toernooi van Quito